Flowers — альбом гурту Ace of Base
 Flowers — альбом гурту The Rolling Stones